Сен-Флора́н (; св. Флорентий):

 Сен-Флоран — коммуна во Франции, в регионе Корсика;
 Сен-Флоран-сюр-Шер — коммуна во Франции, регион Центр, департамент Шер.

См. также 
 Святой Флорентий
 Флорентий